Суперкубок Грузії з футболу 2008 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 грудня 2008 року між чемпіоном Грузії клубом Динамо (Тбілісі) та володарем кубка Грузії клубом Зестафоні.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballfacts

2008
Грузія
2008 у Грузії
2008 у грузинському спорті